I Gjongszu (1973) dél-koreai labdarúgó, olimpikon
 I Gjongszu (1979) dél-koreai röplabdázó, olimpikon